Rock in Rio (festival), muziekfestival in meerdere landen
Rock in Rio (album), muziekalbum van Iron Maiden uit 2002